Барк — багатозначний термін
 Барк — тип вітрильного судна
 Барк — муніципалітет у Франції

Прізвище 
 Карл Людвиг Генріх Барк (1835—1882) — російський лісівник, спеціаліст зі степового лісорозведення
 Барк Петро Львович, Петро Львович (Людвігович) Барк (англ. Sir Peter Bark; 6 (18) квітня 1869, село Новотроїцьке Олександрівського повіту Катеринославської губернії — 16 січня 1937, м. Обань, поблизу Марселя) — російський державний діяч, видатний державний банкір

Див. також 
 Барка

Багатозначні терміни